Ittig ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Nikolaus Ittig (1645–1710), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johannes Ittig (auch: Johann Ittigius; 1607–1676), deutscher Mediziner, Logiker und Physiker
 Thomas Ittig (1643–1710), deutscher lutherischer Theologe